That Little Band of Gold é um curta-metragem mudo norte-americano de 1915, do gênero comédia, dirigido por Roscoe Arbuckle e estrelado por Arbuckle, Mabel Normand e Ford Sterling.

O filme foi reeditado e relançado nos Estados Unidos como For Better or Worse por W.H. Productions Company, em 1918.

Filmes dos Estados Unidos de 1915
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes mudos dos Estados Unidos
Filmes em preto e branco
Filmes dirigidos por Roscoe Arbuckle
Filmes de comédia da década de 1910
Curtas-metragens em língua inglesa